Колајна се односи на:

 Колајна, медаља
 Колајна, збирка песама Тина Ујевића
 Златна колајна, награда на Фестивалу монодраме и пантомиме